Фо́рточка:
 Форточка — часть окна, предназначенная для вентиляции.
 «Форточка (шахматы)» — продвижение на одно поле вперёд одной из пешек, защищающих короля.